SP3 ou SP-3 peut faire référence à :
 Ferrari Daytona SP3, une supercar du constructeur italien Ferrari ;
 Service Pack 3, dans les systèmes d'exploitation Windows ;
 Volkswagen SP3, une voiture de sport produite au Brésil par Volkswagen.